Partido Progressista (Estados Unidos) — extinto; resultante de uma cisão do Partido Republicano
 Partido Progressista (Portugal) — nascido da fusão do Partido Histórico e o Partido Reformista
 Partido Progressista (Rússia) — extinto
 Partido Democrático Progressista — de Taiwan

Brasil 
 Liga Progressista — fundado por Zacarias de Góis; extinto em 1889
 Partido Liberal Progressista — extinto
 Progressistas — conhecido pela sigla PP, até 2017 chamado de "Partido Progressista"
 Partido Progressista (1993) — extinto; formado com a fusão do PST e do PTR
 Partido Renovador Progressista — extinto

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações